Rörsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rörsjön (Grimetons socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (21,3 ha)
Rörsjön (Krogsereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Rörsjön, Småland, sjö i Jönköpings kommun,  (12,7 ha)
Rörsjön, Västergötland, sjö i Skara kommun,  (13,2 ha)
Västra Rörsjön, sjö i Bollebygds kommun,  (3,3 ha)
Östra Rörsjön, sjö i Bollebygds kommun,  (4,9 ha)
Rörsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (24,7 ha)
Lilla Rörsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (29 ha)
Rörsjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (12,2 ha)
Rörsjön (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (19,8 ha)
Stora Rörsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (1,01 km²)
Rörsjön, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (60 ha)
Rörsjön (Hede socken, Härjedalen, 691544-136193), sjö i Härjedalens kommun,  (72,8 ha)
Rörsjön (Hede socken, Härjedalen, 692073-138787), sjö i Härjedalens kommun,  (46,5 ha)
Rörsjön (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (77,8 ha)
Rörsjön (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (74 ha)
Rörsjön (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (44,3 ha)
Rörsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (8,24 ha)
Rörsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (12,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn